Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1930 () проводился в городе Торонто (провинция Онтарио) c 25 по 28 февраля 1930 года. Турнир проводился в 4-й раз. В провинции Онтарио и городе Торонто чемпионат проводился в 4-й раз.

В турнире приняло участие 10 команд — 8 команд, представляющих провинции и территории Канады, а также команды городов Монреаль и Торонто.

Чемпионом стала (в 3-й в истории чемпионатов и 3-й раз подряд) команда, представлявшая провинцию Манитоба (для команды, которую возглавлял скип Howard Wood, Sr., это была 1-я победа). Серебряные медали завоевала команда, представлявшая провинцию Альберта (скип Rob Munro), бронзовые медали — команда, представлявшая город Торонто (скип Russ Hall).

Формат соревнований 
Команды играют между собой по круговой системе в один круг. Если у команд, претендующих на какие-либо из первых трёх мест, оказывается одинаковое количество побед, между ними проводится дополнительный матч (тай-брейк).

Матчи играются в 12 эндов.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты соревнований

Групповой этап 

  команды, выходящие в тай-брейк за 1-е место

Тай-брейк

Итоговая классификация

Примечания 

1930
Спортивные соревнования в Торонто
Спорт в Канаде в 1930 году
Февраль 1930 года